Примера А Уругвая по футболу 1915 года — 15-й по счёту турнир. Соревнование проводилось по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Клубы, занявшие два последних места, выбыли из лиги.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1915
1915 год в футболе
1910-е годы в Уругвае